Sechs oder 6 steht für:
 die Zahl Sechs
 6, das Jahr 6 nach Christus
 6 v. Chr., das Jahr 6 vor Christus

Siehe auch:
 Die Sechs (Begriffsklärung)
 VI (Begriffsklärung)
 Typ 6 (Begriffsklärung)
 Sex (Begriffsklärung)